Col du Tourmalet je z 2.115 metri nadmorske višine najvišji cestni prelaz v francoskem delu Pirenejev. Nahaja se v departmaju Hautes-Pyrénées in povezuje vzhodno ležečo dolino Campan z zahodnejšo dolino Baréges (občina Luz-Saint-Sauveur). Vzpon nanj iz slednje doline je z višinsko razliko 1404 metre dolg 19 km, pri čemer je povprečni naklon 7,4%, največji 10,2% blizu vrha prelaza. Iz vzhodne strani je dolg 17 km, na višini pridobi 1268 metrov, povprečni naklon je 7,4%, največji pa 10%. Ob vzhodnem vznožju prelaza na višini 1800 metrov leži največje zimsko-športno središče v Pirenejih La Mongie, z žičnico povezano z 2.872 metrov visokim Pic du Midijem, na vrhu katerega stoji observatorij.

Tour de France 
Col du Tourmalet je eden najznamenitejših vzponov na kolesarski dirki po Franciji. Vanjo je bil vključen več kot katerikoli drugi prelaz z začetkom že leta 1910, z zadnjim v letu 2010 pa je dosegel številko 75. Leta 1974 in 2010 je prelaz gostil dirko dvakrat: prvič kot ciljno prizorišče in drugič - v naslednji etapi - kot prizorišče gorskega letečega cilja. Na prelazu stoji doprsni spomenik Jacquesu Goddetu, direktorju Toura v letih 1936-1987 in velik spomenik prvemu zmagovalcu prelaza, francoskemu kolesarju Octavu Lapizeju.

Seznam dosedanjih zmagovalcev:

Zunanje povezave 

Cestni prelazi v Franciji
Dirka po Franciji
Pireneji